

Araldica 
Timbro – ornamento dello scudo

Musica 
Timbro – caratteristica del suono emesso da uno strumento o dalla voce

Mitologia 
Timbro – personaggio dellEneide

Altro 
Timbro – strumento per la marcatura di documenti

Altri progetti